BLAST, programa informàtic d'alineament de seqüències de polímers biològics.
 Blast (pel·lícula del 1997), pel·lícula protagonitzada per Rutger Hauer i dirigida per Albert Pyun 
 Blast (pel·lícula del 2000), pel·lícula estatunidenca estrenada el 2000.
 Blast (àlbum), àlbum musical de Holy Johnson
 Blast (personatge bíblic), camarlenc d'Herodes I Agripa